Стейнар Эге (; род. 10 апреля 1972, Кристиансанн) — норвежский гандболист, выступавший в немецком чемпионате и датской чемпионате и выступавший за сборную Норвегии.

Карьера 
Клубная
Стейнар Эге начинал свою профессиональную карьеру в Норвегии, играя за клубы Кристиансанн, Эйестад, Ставангер и Викинг. В 1997 году Стейнар Эге перешёл в немецкий клуб Гуммерсбах, а через 2  сезона переходит в Киль. Стейнар Эге вместе с клубом Киль выиграл чемпионат Германии в 2000 и 2002 году, и кубок Германии в 2000 году. Всего за Киль, Стейнар Эге сыграл, во всех турнирах, 115 матчей и забил 1 мяч. В 2002 году Стейнар Эге был отдан в аренду испанскому клубу Гальдар. В 2003 году. В 2003 году Стейнар Эге возвращается в Гуммерсбах проведя в клубе 3 сезона. В 2006 году Стейнар Эге переходит в датский чемпионат заключив контракт с клубом Копенгаген Гандбол, а в 2010 году с клубом АГ Копенгаген, где и завершил карьеру.
В сезоне 2014/2015, Стейнар Эге выступал за Киль и провёл 5 матчей в Бундеслиге и 4 матча в лиге Чемпионов ЕГФ
В сборной
Стейнар Эге выступал за сборную Норвегии. За Сборную Норвегии Стйенар Эге сыграл 262 матча и забросил 1 мяч. Дебют Стейнара Эге в сборной Норвегии состоялся 4 марта 1995 года в матче против Азербайджана.

Титулы 
Командные
 Чемпион Германии: 2000, 2002, 2015
 Обладатель Кубка Германии: 2000
 Финалист Лиги чемпионов ЕГФ: 2000
 Победитель суперкубка Германии: 2014
 Чемпион Дании: 2008, 2011, 2012
 Победитель Кубка ЕГФ: 2002
 Обладатель Кубка Дании: 2010

Статистика 
Статистика Стейнара Эге

Примечания 

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Норвегии
Игроки ГК «Копенгаген»
Игроки ГК «Киль»
Игроки ГК «Гуммерсбах»
Чемпионы Германии по гандболу
Чемпионы Дании по гандболу
Гандбольные вратари